Банграмат () — железнодорожная платформа, расположенная в Бангкоке в районе Талингчан между каналом Чакпхра и улицей Боромаратчачонани. Управляется компанией «Государственные железные дороги Таиланда». Относится к южным линиям.

Поезда с остановкой 
 254/255 Лангсуан-Тхонбури-Лангсуан
 Ordinary 257/258 Тхонбури-Намток-Тхонбури
 Ordinary 259/260 Тхонбури-Намток-Тхонбури
 Ordinary 351/352 Тхонбури-Ратчабури-Тхонбури
 Пригородный поезд 919/920 Тхонбури-Салайя-Тхонбури

Ссылки 
 Официальный сайт железных дорог Таиланда 

Железнодорожные станции Таиланда